Vlietmolen (Hoogmade), een wipmolen in Hoogmade
 Vlietmolen (Lexmond), een wipmolen in Lexmond
 Vlietmolen (Temse), een voormalige watermolen te Temse